Ви́дение — способность или возможность видеть (зреть).
 Ви́дение (книжн.) — способность воспринимать и оценивать окружающее каким-либо образом
 Виде́ние духовное — воспринимаемый наяву зрительный образ или картина без внешнего устойчивого материального образования, но дающий полное впечатление объективной действительности (реальности).
 Виде́ния — литературный жанр.
 В христианстве:
 Блаже́нное виде́ние
 Ви́дение
 Виде́ние — призрак, привидение, что-либо возникшее в воображении, во сне.

См. также 
 Откровение